Spilopsocus är ett släkte av insekter. Spilopsocus ingår i familjen fransgaffelstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fransgaffelstövsländor
Spilopsocus